Global Spirits — международный алкогольный холдинг, основанный в 2008 году. Объединяет профильные активы в алкогольной отрасли. Штаб-квартира холдинга расположена в Нью-Йорке.
Генеральный директор холдинга Global Spirits — Черняк Евгений Александрович.

Global Spirits является собственником ряда предприятий по производству водки, настоек, коньяков и бренди, вин, вермутов и слабоалкогольных напитков:
 ЛВЗ «Хортиця» — предприятие по производству ликеро-водочных изделий. Назван в честь острова Хортица. Производит различные напитки, включая водку под маркой «Хортиця», ликёро-водочные изделия и слабоалкогольные напитки.
 Одесский коньячный завод — старейшее коньячное предприятие отрасли. Его история начинается в 1863 году, а своей известностью оно обязано легендарной династии предпринимателей Шустовых. Одесский коньячный завод является предприятием полного цикла производства коньяков по классической французской технологии.
 Завод «Крымский винный дом» — расположен в городе Феодосия. Основан в Крыму в конце XIX века. «Крымский винный дом» — предприятие с полным производственным циклом, объединившее собственные виноградники

По информации изданий РБК и Коммерсантъ с холдингом в 2011—2022 годах были тесно аффилированы российские ликёро-водочные заводы «Русский Север» и «Родник»'''.

В 2022 году данные активы были выведены из-под бренда Global Spirits. Эксперты алкогольного рынка в мае 2022 года полагали, что предприятия остались под контролем Евгения Черняка. С весны 2022 года собственником завода «Русский Север» является Александр Беспалов, а в ходе судебного разбирательства по поводу дизайна продукции между производителями Beluga Group и «Русский Север» не было обнаружено доказательств вхождения «Русского Севера» в группу Global Spirits.

Кроме производственных мощностей, холдинг владеет собственной дистрибьюторской сетью.

Примечания

Ссылки 
 Global Spirits. Официальный сайт
 Александр Черновалов. Global Spirits больше всего заработал в России. Коммерсантъ-Украина. 17 февраля 2013.
 Марк Наумов. Владелец ТМ Хортица купил ликероводочный завод в России. РИА Мелитополь. 05 марта 2016.
 Дмитрий Дикий. Водочный магнат Евгений Черняк опять пытается уйти от многомиллионных налогов и заявляет, что новая власть просит его совета. novostigood.top 29 июня 2020.

Производители алкогольных напитков
Компании Украины